Eriopygodes aliena är en fjärilsart som beskrevs av Hübner 1803-1808. Eriopygodes aliena ingår i släktet Eriopygodes och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
aliena